Prvenstvo Jugoslavije u košarci za žene sa sezonu 1985./86. je treći put zaredom osvojio Partizan iz Beograda.

Savezna liga

Ligaški dio

Doigravanje

Izvori 
 prvazenskaliga.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. - 1991., wayback arhiva

1985-86